Il doppio  dello  Sunset Moulding Yuba City Racquet Club Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Nicholas Monroe e Michael Yani erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Monroe ha fatto coppia con Brian Battistone, ma ha perso in semifinale contro Carsten Ball e Travis Rettenmaier.

Yani ha fatto coppia con Todd Widom, ma ha perso nel match di quarti di finale contro Pierre-Ludovic Duclos e Alex Kuznetsov per infortunio a Widom.

Ball e Rettenmaier hanno battuto in finale Adam Feeney e Nathan Healey 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)
 Carsten Ball /  Travis Rettenmaier (campioni)

 Todd Widom /  Michael Yani (quarti di finale, ritiro per l'infortunio di Widom) 
 Brian Battistone /  Nicholas Monroe (semifinali)

Tabellone

Note 
 
 

Sunset Moulding Yuba City Racquet Club Challenger 2009